Der Name Altberg bezeichnet verschiedene Orte:
die Ortschaft Altberg SZ in der Gemeinde Einsiedeln, Kanton Schwyz, Schweiz
den Altberg (Zürich), Hügelzug in der Gemeinde Dänikon, Kanton Zürich, Schweiz

Altberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Altberg (1908–2009), brasilianischer Architekt
 Jonas Erik Altberg (* 1984), bürgerlicher Name des schwedischen Musikers und DJs Basshunter

Siehe auch:
 Altenberg
 Altsberg
 Altersberg